Zaro steht für:
 Zaro, baskischer Name von Caro (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde in Frankreich
 Zaro (Dalmatien), Ort in Dalmatien, Kroatien

Zaro ist der Name folgender Personen:
 Kurt Zaro (1929–2003), deutscher Fußballspieler
 Zaro Ağa (um 1774/1777–1934), türkischer Altersrekordler